Chiodo ima više značenja:
 Chiodo, Pistoia
 Chiodo, Verona
 Chiodo, Vicenza